Gawalowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Karl Wilhelm Gawalowski (1848–1927), böhmisch-österreichischer Chemiker.
 Karl Wilhelm Gawalowski (1861–1945), böhmisch-österreichischer Schriftsteller, Volkskundler und Bibliothekar